Santa Vittoria heißen:

Santa Vittoria d’Alba, Gemeinde in der Provincia di Cuneo
Santa Vittoria in Matenano, Gemeinde in der Provincia di Fermo
Nughedu Santa Vittoria, Gemeinde in der Provincia di Oristano
ein Gemeindeteil (Frazione) von Gualtieri in der Provincia di Reggio Emilia
ein Gemeindeteil (Frazione) von Osilo in der Provincia di Sassari
Santa Vittoria di Libiola, ein Gemeindeteil (Frazione) von Sestri Levante in der Provincia di Genova
sowie:
 zahlreiche Kirchen des Italienischsprachigen mit dem Patrozinium der Muttergottes, siehe Maria-Victoria-Kirche
 Kirchen mit dem Patrozinium der Märtyrerin von Rom, siehe Victoria-von-Rom-Kirche
 Santa Vittoria (Serri), Nationaldenkmal auf Sardinien

Siehe auch:
 Santa Vitória
 Viktoria (Name) – zu Heiligen und deren Gedenktagen
 Viktoria (Geographie) – dort auch zu Varianten in anderen Sprachen
 Victoriakirche